Monthey (district), een district in het Zwitserse kanton Wallis
Monthey (gemeente), de hoofdplaats van het Zwitserse district